В данном списке представлено 30 наиболее загруженных пассажирских аэропортов мира по общему пассажиропотоку. Учитывается каждый прибывающий, вылетающий, а также следующий транзитом пассажир за каждый день.

2017 итоговая статистика

2016 итоговая статистика 

Окончательные данные:

2015 итоговая статистика 

Окончательные данные:

2014 итоговая статистика 

Окончательные данные:

2013 итоговая статистика 

Окончательные данные:

2012 итоговая статистика 

Окончательные данные:

2011 итоговая статистика 

Окончательные данные:

2010 итоговая статистика 
Данные являются окончательными.

2009 итоговая статистика 
Данные являются окончательными.

2008 итоговая статистика 
Данные являются окончательными.

2007 итоговая статистика 
Данные являются окончательными.

2006 итоговая статистика 
Источник: 

Примечания
  Включает информацию по международному аэропорту Донмыанг с 1 января 2006 по 27 сентября 2006.

2005 итоговая статистика 
Источник:

2004 итоговая статистика 
Источник:

2003 итоговая статистика 
Источник:

2002 итоговая статистика 
Источник:

2001 итоговая статистика 
Источник:

2000 итоговая статистика 
Источник:

Примечания

См. также 
 Список крупнейших городских агломераций по объёму пассажирских авиаперевозок
 Список наиболее загруженных грузовых аэропортов мира
 Список наиболее загруженных аэропортов мира по перевозке международных пассажиров
 Список наиболее загруженных аэропортов мира по взлётам-посадкам
 Список наиболее загруженных аэропортов России
 Список наиболее загруженных аэропортов Европы
 Список наиболее загруженных пассажирских аэропортов постсоветского пространства
 Список аэропортов

Ссылки 
 Annual Traffic Data — Passengers // Airports Council International 

Списки наиболее загруженных аэропортов